Колонија Ранчо Нуево има више значења:

 Колонија Ранчо Нуево (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Ранчо Нуево (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику